Dmytro Ivanovitch Krivtsov (en ukrainien : , né le  à Pervomaïsk (oblast de Mykolaïv), est un coureur cycliste ukrainien.

Biographie 
Dmytro Krivtsov est le jeune frère de Yuriy Krivtsov. Au contraire de celui-ci, qui a fait toute sa carrière en France depuis le début des années 2000, Dmytro Krivtsov décide lui de tenter sa chance en Italie. Après avoir couru dans l'équipe ISD, il intègre l'équipe Lampre.

Contrairement à son frère Yuriy qui est devenu français en 2010 et participera au championnat de France à partir de 2011, Dmytro Krivtsov reste ukrainien et dispute le championnat d'Ukraine.

Palmarès 
 2003
  du Chrono des Herbiers juniors
 2006
  du championnat d'Ukraine sur route espoirs
 2007
  de la Roue tourangelle
  du championnat d'Europe sur route espoirs
 2008
  du Grand Prix de Donetsk
  et  du Tour de Ribas
  du Grand Prix de Donetsk
  des Cinq anneaux de Moscou
 2012
  du championnat d'Ukraine sur route
 2014
  du championnat d'Ukraine sur route

Classements mondiaux

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Coureur cycliste ukrainien
Coureur cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance en avril 1985
Naissance dans l'oblast de Mykolaïv
Naissance en RSS d'Ukraine